Чемпионат Англии по снукеру среди любителей () — главный любительский снукерный турнир Англии.

Является старейшим любительским чемпионатом по этой игре во всём мире — начал проводиться с 1916 года и проходит ежегодно практически без перерыров (за исключением Второй мировой войны). Турнир находится под управлением EASB — английской ассоциации бильярда и снукера.

История 

Впервые чемпионат Англии среди любителей прошёл в 1916 году в Orme’s Hall, Лондон. Первоначально он не имел статуса национального турнира, и назывался просто «любительский чемпионат по снукеру». Только в 1921 к нему добавилась приставка «английский».

С 1921 по 1927 года победитель финального матча определялся по общей сумме набранных очков за семь фреймов. Система поменялась после розыгрыша 1926 года, в котором Фред Т. Морли, носивший прозвище «Леопард», проиграл У. Нэшу, несмотря на то, что выиграл четыре партии из семи.

Традиционно в чемпионате принимают участие и игроки из других стран. Некоторые из них, например, валлийцы Рэй Риардон, Терри Гриффитс и Гарри Оуэн, побеждали на турнире. Примечательно, что любой победитель турнира (будь он даже иностранцем) автоматически представлял Англию на следующем любительском чемпионате мира.

После завершения войны количество участников соревнования стало расти, и вскоре пришлось изменить систему проведения турнира: теперь в финале встречались победители Южного и Северного «округов».

Кроме Риардона и Гриффитса, только Джон Пульман и Джон Спенсер смогли завоевать трофей профессионального чемпионата мира после победы на этом соревновании. Ронни О'Салливан был в числе главных фаворитов в 1991-м, сделав к тому же максимальный брейк в четвертьфинале Южной части, но в решающем матче неожиданно проиграл Стиву Джадду. Джо Джонсон и Джон Пэррот были среди тех, кому не удалось победить в финале чемпионата Англии, так же как и двукратный победитель Мастерс Пол Хантер.

В 2003 году местный юноша Алекс Дэвис стал самым молодым чемпионом Англии среди любителей — на тот момент ему было 15 лет и 288 дней. Тогда он победил Бена Вулластона, которому тоже не было и шестнадцати.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 
 Таблица победителей на Global Snooker 

Снукерные турниры в Великобритании